(signifiant « perdu » en anglais) peut désigner dans différents domaines :

Patronyme 

 Scott Lost (1980-), nom de ring du catcheur et de l'auteur de bande dessinée américain Scott Epperson.

Jeu vidéo 
 , jeu en réalité alternée inspiré de la série télévisée Lost : Les Disparus.

Cinéma 
 Lost, thriller britannique de Guy Green sorti en 1956 ;
 , film de  sorti en 2004 ;
 , film d'horreur américain de  sorti en 2006 ;
 , film espagnol de  sorti en 2009.

Télévision 
 , télé-réalité américaine diffusée sur  du  au  ;
 , titre original de Lost : Les Disparus, série télévisée américaine diffusée de 2004 à 2010 ;
 , titre original de Seuls au monde,  de la 1 saison de  ;
 , huitième épisode de la première saison de Class.
Lost : Les Disparus, est un feuilleton télévisé américain de 121 épisodes de 42 minutes diffusé du  au  sur le réseau ABC, sur CTV au Canada et sur TF1 en France.

Musique

Groupe 
 , groupe italien pop.
 Lost, rappeur québécois, d'origine duala

Opéra 
 , opéra de  composé entre 2011 et 2013.

Album 
 , album d'Elegy sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .
 Lost, album de Camélia Jordana sorti en 2018.

Chanson 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur la bande son du film End of Silence sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Noir Désir présente sur l'album Des visages des figures sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  sorti en 2008 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Lasgo présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Incomparable sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 2015 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en .

Toponymie 
lac Lost en Californie.
lac Lost, dans le Colorado.
lac Lost dans le comté de Deschutes, en Oregon.
lac Lost dans le comté de Linn, en Oregon.

Voir aussi

Notes et références